Karakterístična fúnkcija (redkeje tudi značílna fúnkcija) se lahko v matematiki nanaša na več različnih konceptov:

 najširša in najsplošnejša raba je sopomenka za funkcijo indikator (kazalna funkcija), ki je določena kot:
 
 in ima za vsako podmnožico A od X vrednost 1 v točkah množice A in 0 v točkah razlike množic .

 v verjetnostnem računu je karakteristična funkcija poljubne verjetnostne porazdelitve na realni premici dana z naslednjim obrazcem: 
 

 kjer je X poljubna slučajna spremenljivka obravnavane porazdelitve, E pa pričakovana vrednost. Ta koncept velja tudi za porazdelitve z več spremenljivkami.

 karakteristična funkcija v konveksni analizi:
 

 karakteristična funkcija stanja v statistični mehaniki.

 karakteristični polinom v linearni algebri.
 karakteristična enačba (tudi sekularna enačba) kvadratne matrike

 karakteristični polinom grafa v teoriji grafov

 Eulerjeva karakteristika, topološka invarianta.

 kooperativna igra v teoriji iger.

Matematika